Hertz pode se referir a:
O hertz (símbolo Hz), unidade de medida de frequência no Sistema Internacional de Unidades, homenageando Heinrich Hertz
Heinrich Hertz (1857—1894), físico alemão que demonstrou a existência da radiação electromagnética
Gustav Ludwig Hertz (1887—1975), físico alemão, sobrinho de Heinrich Hertz, desenvolveu a teoria das funções
Carl Hellmuth Hertz (1920—1990), médico, filho de Gustav Ludwig Hertz
The Hertz Corporation, empresa multinacional de aluguel de automóveis

Desambiguação